

Geografia
 Sane – città stato dell'Antica Grecia sul Monte Athos
 Sane – città stato dell'Antica Grecia sul Pallene

Informatica
 SANE – software libero

Persone
 Abdoulaye Sané – calciatore senegalese
 Arona Sané – calciatore senegalese
 Jacques Noël Sané – ingegnere francese
 Justin Sane – cantante e chitarrista statunitense
 Kairi Sane – wrestler giapponese
 Landing Sané – cestista francese
 Leroy Sané – calciatore tedesco
 Ludovic Sané – calciatore francese naturalizzato senegalese
 Pape Sané – calciatore senegalese
 Pierre Sané – funzionario senegalese
 Salif Sané – calciatore francese naturalizzato senegalese
 Souleyman Sané – allenatore di calcio ed ex calciatore senegalese
 Tidiane Sane – calciatore senegalese